Der Inter Regio Cup (IRC) ist ein internationaler Eishockeywettbewerb für Mannschaften aus Belgien, Deutschland  und den Niederlanden. Er wird gemeinsam von der BeNe League und dem Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Sieger der ersten Austragung wurde der EHC Neuwied.

Saison 2019/20 
An der ersten Austragung nahmen zwölf Mannschaften teil. Jede deutsche Mannschaft spielte je einmal gegen jede belgische bzw. niederländische Mannschaft.

Austragung 2022/23 
Nach einer Pause aufgrund der Covid-19-Pandemie und nachdem der Plan einer gemeinsamen Liga mit NRW- und belgischen Clubs verworfen wurde, wird der Inter Regio Cup in der Saison 2022/23 wieder ausgetragen. Einziger deutscher Teilnehmer ist der Titelverteidiger EHC Neuwied.

Weblinks 

 BeNe League: Spielplan Inter Regio Cup

Einzelnachweise 

Eishockeywettbewerb in den Niederlanden
Eishockeywettbewerb in Deutschland
Eishockeywettbewerb in Belgien
Eishockeyliga in Europa
Eishockeysaison 2019/20